Amfreville (Calvados)
 Amfreville (Manche)
ook:
Amfreville-la-Campagne, Eure
Amfreville-la-Mi-Voie, Seine-Maritime
Amfreville-les-Champs (Eure)
Amfreville-les-Champs (Seine-Maritime)
Amfreville-sous-les-Monts, Eure
Amfreville-sur-Iton, Eure